André Bullinger (1941-2015): psychologue et universitaire suisse
 Heinrich Bullinger (1504-1575) : réformateur suisse
 Jim Bullinger (1965 ) : joueur de baseball américain, frère de Kirk Bullinger
 Johann Balthasar Bullinger (1713-1793), peintre et graveur suisse
 Kirk Bullinger (1969- ) : joueur de baseball américain, frère de Jim Bullinger